Il doppio del torneo di tennis South African Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Pieter Aldrich e Danie Visser che hanno battuto in finale Wayne Ferreira e Piet Norval 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (quarti di finale)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (finale)

 Kevin Curren /  Gary Muller (semifinali)
 Jeremy Bates /  Neil Broad (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1992
ATP Tour 1992